Вукашин Йованович (; 17 мая 1996, Белград, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, защитник кипрского клуба «Аполлон».

Клубная карьера 
Вукашин начал заниматься футболом в юношеской команде «Црвены Звезды». За основную команду дебютировал в 1 туре сезона 2014/15, выйдя на замену вместо Дарко Лазича в концовке матча с клубом «Раднички». Через несколько дней после этой игры Вукашин заключил свой первый профессиональный контракт сроком на 4 года. В июне 2015 года появилась новость о том, что Йованович может перейти в московский «Спартак», однако уже в начале 2016 года стал футболистом «Зенита». За год провёл 25 матчей в составе второй команды, забил один гол. 31 января был отдан в аренду до конца сезона в «Бордо». Дебютировал в составе французской команды 7 февраля 2017 года в матче против «Кана», выйдя на поле в основном составе и отыграв все 90 минут.

17 июля 21-летний сербский футболист подписал с французским клубом «Бордо» контракт до июня 2021 года. «Зенит» получил за переход защитника € 3,25 млн.

Карьера в сборной 
Вукашин выступал за юношескую сборную Сербии (до 17 лет). В составе юношеской сборной до 19 лет принимал участие в чемпионате Европы в Венгрии. Йованович сыграл во всех 4 матчах своей команды на турнире. В 2015 году выиграл чемпионат мира до 20 лет в Новой Зеландии.

Достижения 
 Зенит
 Обладатель Суперкубка России: 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол